Никола́й Долгору́ков:
 Долгоруков, Николай Александрович (1833—1873) — действительный статский советник, предводитель дворянства Полтавской губернии.
 Долгоруков, Николай Андреевич (1792/1794—1847) — литовский и малороссийский генерал-губернатор.
 Долгоруков, Николай Андреевич (1902—1980) — советский художник, политический карикатурист и плакатист.
 Долгоруков, Николай Васильевич (1789—1872) — дипломат, обер-гофмаршал, президент придворной конторы, обер-шенк.
 Долгоруков Николай Васильевич (1849—1918) — кораблестроитель, инспектор кораблестроения, генерал-лейтенант.
 Долгоруков, Николай Сергеевич (1840—1913) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии.